Lisbon (nombre en inglés de la ciudad de Lisboa) puede referirse a:
 Lisbon, álbum de la banda brasileña Angra;
 Lisbon, localidad estadounidense en el estado de Connecticut;
 Lisbon, localidad estadounidense en el estado de Dakota del Norte;
 Lisbon, localidad estadounidense en el estado de Nueva York.